Le parc aventure Joannès est un parc d’aventure situé sur les rives du lac Joannès, à une trentaine de kilomètres de la ville de Rouyn-Noranda, dans la région touristique de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec. Le parc aventure Joannès fut constitué en 1972 et connut plusieurs ajouts d’attractions et de sentiers. Sa mission est de protéger un territoire et d’éduquer la population sur l’écologie.

Le parc aventure Joannès est un site d'intérêt écologique unique par la diversité des milieux qu'on y retrouve. Le parc aventure Joannès ayant une superficie de plusieurs kilomètres attire des milliers de gens chaque année de par la diversité des activités que l’on y propose et des différents paysages offerts.

Géographie 
Niché en plein cœur de la réserve de biodiversité des Lacs-Vaudray-et-Joannès, le parc aventure Joannès est un site écotouristique où l’on peut observer plusieurs types de terrains propices à la randonnée pédestre, à la baignade et au vélo de montagne. Le parc aventure Joannès est situé à une distance du  centre-ville de Rouyn-Noranda d’environ 27 kilomètres en direction sud sur la route 117.  Le territoire du parc renferme une nature d’une densité et d’une variété notable. Des lacs sablonneux, des collines, des sentiers et plusieurs postes d’observation naturelle constituent le parc aventure Joannès.

Histoire 
C'est en 1972 que le parc aventure Joannès a été fondé comme centre éducatif forestier. Par la suite se sont ajoutées plusieurs activités. Dont en  l’ouverture officielle d’Arbre en Arbre. C’est en 2014 que le parc a accueilli le Raid des Kamikazes, une course à obstacles en plein cœur de la forêt boréale. De plus, de nombreuses générations d’écoliers ont foulé les sols du parc lors d’activités scolaires éducatives.

Flore et biodiversité 
En 2007,  le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques créait la Réserve de biodiversité des lacs-Vaudray-et-Joannès. Cette région fait partie de la province naturelle des Basses-Terres de l’Abitibi-Témiscamingue et de la baie James. Le parc aventure Joannès étant situé dans la forêt boréale, il permet l’observation de plusieurs centaines d’espèces d’arbres, conifères et autres végétaux. La forêt est majoritairement constituée de peuplements résineux. L’épinette noire (Pices mariana) est dominante dans cette région. On y retrouve entre autres l’épinette blanche (pica glauca), le sapin baumier (abies balsamea), le bouleau à papier (betula papyfera), le peuplier faux-tremble (populus tremuloides), le frêne noir (fraxinus nigrus) et ce n’est que pour nommer ceux-là.

Activités et attractions 
Le parc aventure Joannès comporte plusieurs activités. On y retrouve plusieurs sentiers utilisés pour la randonnée pédestre (20 km), la raquette (13 km) et le vélo de montagne (55 km). On y trouve également un terrain de Baby-foot géant, un minigolf, différentes aires de pique-nique, plusieurs Tyroliennes, une plage, un labyrinthe géant. Également, depuis quelques années maintenant, il y a un sentier d’Arbre en Arbre offrant plusieurs parcours pour tous. Durant la saison estivale, le parc aventure Joannès organise une activité thématique d'Arbre en Arbre nocturne. Cette activité offre au participant la chance d'expérimenter les trois parcours durant la nuit. Le parc aventure Joannès organise aussi le Raid aventure Joannès dont les profits sont versés aux programmes scolaires de l'Association Forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. La course extrême en était à sa première édition en 2014 et a accueilli plus de 600 participants. 

Le parc aventure Joannès est le seul parc d’hébertisme aérien de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et du nord-est ontarien. Il a remporté la palme argent de la catégorie «Camping et sites de plein air, de sport et de loisir», lors de la finale provinciale des Grands Prix du tourisme québécois.

Références

Médiagraphie 
 2014 Le citoyen Vallée de l’Or – Harricana (Québec) 
 2013 Abitibi express Vallée-de-l’Or/Amos-Harricana
 2012 Le Citoyen Rouyn-Noranda

Articles connexes 
 Tourisme en Abitibi-Témiscamingue

Liens externes 
 Site web officiel du parc aventure Joannès
 Site web officiel du tourisme en Abitibi-Témiscamingue

Tourisme en Abitibi-Témiscamingue
Bâtiment en Abitibi-Témiscamingue
Culture à Rouyn-Noranda
Base de plein air et de loisirs au Québec